Албин Ромейн Ходза (р. на 7 февруари 1988 г.), познат само като Алба е френски футболист, нападател.

Статистика по сезони

Източници 

Френски футболисти
Футболисти на Удинезе
Футболисти на Пирин (Гоце Делчев)
Футболисти на Любимец